Арбузов — російське прізвище.

Відомі носії:
 Арбузов Борис Олександрович (1903–1991) — радянський хімік.
 Арбузов Леонід Олександрович (1848—1912)— німецький історик.
 Арбузов Олександр Єрмінінгельдович (1877–1968) — радянський хімік.
 Арбузов Олексій Миколайович (1908–1986) — російський радянський драматург, режисер, актор.
 Арбузов Сергій Геннадійович (1976) — перший віце-прем'єр-міністр України (з 2012), голова Національного банку України (2010—2013)
 Арбузов Антон Петрович (1798;—1843) — лейтенант Гвардійського екіпажу, декабрист.

Російські прізвища